Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Coco Vandewegheová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Kiki Bertensová.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Italka Camila Giorgiová, jež ve finále zdolala švýcarskou turnajovou čtyřku Belindu Bencicovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Připsala si tak premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour a do žebříčku získala 280 bodů..

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Topshelf Open 2015